Krestenitis (grec : Κρεστενίτης) est un patronyme grec porté notamment par :

Aristeidis Krestenitis, homme politique ;
Georgios Krestenitis, homme politique ;
Ioannis Krestenitis (l'aîné), révolutionnaire de la Guerre d'indépendance grecque (1821-1830) ;
Ioannis Krestenitis (le jeune), homme politique, frère de Georgios Krestenitis ;
Lykourgos Krestenitis (1793-1873), président du Parlement hellénique  (1866-1867) ;
Stamatis Krestenitis, combattant de la Guerre d'indépendance grecque.

Homonymie de patronyme